Filibert I van Savoye bijgenaamd de Jager (Chambéry, 7 augustus 1465 - Lyon, 22 september 1482) was van 1472 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Filibert was de zoon van hertog Amadeus IX van Savoye en diens echtgenote Yolande van Valois, zus van koning Lodewijk XI van Frankrijk.

In 1472 volgde hij zijn vader op als hertog van Savoye. Wegens zijn minderjarigheid werd zijn moeder aangesteld tot regentes van Savoye. Om de relaties met het hertogdom Milaan te verbeteren, huwde hij in 1476 op elfjarige leeftijd met Bianca Maria Sforza (1472-1510), dochter van de Milanese hertog Galeazzo Maria Sforza. Savoye bevond zich op dat moment echter in diepe crisis, omdat het Oude Eedgenootschap in 1475 het kanton Vaud veroverde en zijn moeder Yolande in 1476 werd ontvoerd in opdracht van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. Koning Lodewijk XI van Frankrijk kon snel voor de vrijlating van Filiberts moeder zorgen. In 1478 stierf Yolande, waarna de bisschop van Genève het regentschap van Filibert overnam.

De jonge Filibert hield zich hoofdzakelijk bezig met feesten en jagen. Zijn oom Lodewijk XI gebruikte de situatie om meer invloed in Savoye te verkrijgen. In september 1482 stierf hij echter op amper zeventienjarige leeftijd. De kinderloze Filibert werd als hertog van Savoye opgevolgd door zijn jongere broer Karel I en zijn weduwe Bianca Maria hertrouwde later met keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk.

Voorouders

Hertog van Savoye
Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw